Есин, Сергей:
 Есин, Сергей Александрович (род. 1975) — украинский футболист.
 Есин, Сергей Константинович (1928—2014) — советский и российский учёный, доктор наук, профессор.
 Есин, Сергей Николаевич (1935—2017) — русский писатель и журналист.